«Универсида́д Като́лика» () — чилийский футбольный клуб из столицы страны Сантьяго. «Универсидад Католика» — одна из самых популярных команд в стране.

История 
Команда была основана 21 апреля 1937 года как спортивная команда при Католическом университете. В 1993 году «Универсидад Католика» был участником финала розыгрыша Кубка Либертадорес, и уступил в итоге бразильскому «Сан-Паулу». Поскольку «Сан-Паулу» отказался от участия в Межамериканском кубке, Южную Америку в этом турнире представлял финалист Кубка Либертадорес, и «Универсидад Католика» выиграл в итоге этот международный трофей.

С 15 титулами «Универсидад Католика» занимает третье место по числу побед в чемпионате Чили — после «Коло-Коло» и «Универсидад де Чили». В сезоне 2020 (который из-за пандемии COVID-19 завершился уже в феврале 2021 года) «крестоносцы» впервые в своей истории в третий раз подряд стали чемпионами страны. В 2021 году команда выиграла свой четвёртый подряд чемпионат.

Самым большим соперником является клуб «Универсидад де Чили». С самым титулованным клубом страны, «Коло-Коло», у «Универсидад Католики» также имеется противостояние.

Достижения 

  Чемпион Чили (16): 1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, Ап. 1997, Ап. 2002, Кл. 2005, 2010, Кл. 2016, Ап. 2016, 2018, 2019, 2020, 2021
  Вице-чемпион Чили (21): 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, Кл. 1997, 1999, 2001, Кл. 2002, Ап. 2007, Кл. 2009, Ап. 2011, 2013, Ап. 2013, Кл. 2014, Ап. 2015
  Чемпион Примеры B Чили (2): 1956, 1975
  Обладатель Кубка Чили (4): 1983 (Copa Polla Gol), 1991, 1995, 2011
  Обладатель Кубка Республики (1): 1983
  Обладатель Суперкубка Чили (4): 2016, 2019, 2020, 2021
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 1993
 Обладатель Межамериканского кубка (1): 1993

Знаменитые игроки 
Ниже представлен список наиболее значимых игроков в истории клуба (по данным раздела официального сайта «Исторические крестоносцы»)

  Кристиан Альварес (1999—2005, 2007, 2011—2018)
  Альберто Акоста (1994—1995, 1997)
  Хорхе Аравена (1978, 1983—1985)
  Хосе Мария Бульхубасич (2005—2008)
  Альберто Буччикарди (1939—1945)
  Серхио Васкес (1993—1996)
  Нестор Горосито (1994—1995, 1999—2001)
  Нестор Иселья (1963—1970)
  Фернандо Карвальо (1966—1967, 1969—1970, 1972)
  Марко Корнес (1984—1985, 1987—1990)
  Марио Лепе (1983—2000)
  Серхио Ливингстон (1939—1942, 1944—1955, 1956, 1958—1959)
  Рикардо Лунари (1993, 1995, 1996—1998)
  Милован Мирошевич (1997—2002, 2008—2011, 2013—2014, 2017)
  Мигель Монтуори (1954—1955)
  Хосе Мануэль Морено (1949, 1951)
  Мигель Моччиола (1960—1962)
  Мигель Анхель Нейра (1981—1987)
  Артуро Норамбуэна (2000—2003)
  Хувеналь Ольмос (1981—1985, 1987—1989, 1994—1995)
  Нельсон Паррагес (1989—2000, 2002—2004)
  Андрес Прието (1949—1953, 1955—1957)
  Игнасио Прието (1962—1967, 1977—1979)
  Херардо Рейносо (1989—1991, 1992, 1993)
  Андрес Ромеро (1984—1999)
  Патрисио Толедо (1983—1986, 1989—1996)
  Раймундо Туппер (1985—1995)
  Освальдо Уртадо (1980, 1982—1985, 1987—1988)
  Альберто Фуйу (1958—1969, 1975)

Знаменитые тренеры 
В разделе «Исторические крестоносцы» представлены также наиболее значимые тренеры в истории клуба.
  Уильям Берникел (1954—1955)
  Луис Видаль (1966)
  Фернандо Карвальо (1990—1991, 1996—1999, 2007—2008)
  Марио Лепе (2008, 2011—2012)
  Хувеналь Ольмос (2001—2002)
  Хорхе Пельисер (2004—2006)
  Хуан Антонио Пицци (2010—2011)
  Игнасио Прието (1981—1989, 1992—1993)

Примечания

Ссылки